Jerry Lewis peut désigner :
 Jerry Lewis (1926-2017), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Jerry Lee Lewis (1935-2022), musicien américain de rock'n'roll et de country ;
 Jerry Lewis (1934-2021), personnalité politique américain de l'État de Californie.

Dans la fiction 
 Jerry Lewis, (Will the Real Jerry Lewis Please Sit Down en V.O.), une série télévisée d'animation américaine diffusé du  au  sur le réseau ABC